Harjasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Harjasaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Harjasaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Harjasaari (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar